Hauptstraße 89 oder Hauptstrasse 89 ist die Adresse folgender Objekte:
 Hauptstraße 89 in Bensheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bensheim
 Hauptstraße 89 in Bergheim, siehe Bartholomäus-Ehlen-Haus
 Hauptstraße 89 in Briedel, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Briedel
 Hauptstraße 89 in Ebersbach, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ebersbach/Sa. (A–L)
 Hauptstraße 89 in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/H
 Hauptstrasse 89 in Eschenz, siehe Liste der Kulturgüter in Eschenz
 Hauptstraße 89 in Faulbach, Bildstock, siehe Liste der Baudenkmäler in Faulbach
 Hauptstraße 89 in Forchtenstein, Bildstock, siehe 
 Hauptstraße 89 in Freimersheim, Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Freimersheim (Pfalz)
 Hauptstraße 89 (Herne)
 Hauptstraße 89 in Herxheim bei Landau/Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Herxheim bei Landau/Pfalz
 Hauptstraße 89 in Hochstadt, Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hochstadt (Pfalz)
 Hauptstraße 89 in Huglfing, siehe Liste der Baudenkmäler in Huglfing
 Hauptstraße 89 in Kindenheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kindenheim
 Hauptstraße 89 in Kirchberg, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Kirchberg (Sachsen) #Leutersbach
 Hauptstraße 89/91 in Klotten, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Klotten
 Hauptstraße 89 in Königswinter, siehe Liste der Baudenkmäler in Königswinter
 Hauptstrasse 89 in Menziken, siehe Liste der Kulturgüter in Menziken
 Hauptstrasse 89 in Mumpf, siehe Liste der Kulturgüter in Mumpf
 Hauptstraße 89 in Pulheim, Hochkreuz, siehe Liste der Baudenkmäler in Pulheim
 Hauptstraße 89 in Remagen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Remagen
 Hauptstraße 89 in Roetgen, siehe Liste der Baudenkmäler in Roetgen
 Hauptstraße 89 in Schwegenheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schwegenheim
 Hauptstraße 89 in Unterwössen, siehe Liste der Baudenkmäler in Unterwössen
 Hauptstraße 89 in Waltersdorf, Großschönau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Waltersdorf (Großschönau)
 Bucher Hauptstraße 89 in Nürnberg, siehe Liste der_Baudenkmäler in Buch (Nürnberg)